Colorama kann folgende Bedeutungen haben:

 Colorama (Album), ein Album der Band „The Flyin' Ryan Brothers“
 Colorama (Kodak), eine großformatige Fotografie der Firma Kodak
 Eine in Brasilien sehr populäre Serie von Pflegeprodukten von L'Oréal